Церковь Космы и Дамиана — приходской православный храм Казанской епархии Русской Православной церкви, является самой старой постройкой Набережных Челнов и включён в список исторических памятников города.

При храме действует воскресная школа, общественная православная организация «Ветка Палестины», которая занимается паломническими поездками и организацией православных выставок, творческих встреч, милосердием. Работает «Дом Православной Книги», включающий свечной ящик, библиотеку, читальный зал, часовню св. прмц. Маргариты игумении Мензелинской.

История 
В небольшом селе Орловка деревянная церковь существовала ещё в конце XVIII века. Однако в 1844 году она сгорела. В 1854—1859 годах на средства елабужского купца Ивана Ивановича Стахеева была построена новая однопрестольная каменная церковь, освящённая, как и сгоревшая, во имя святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана. Средних размеров храм был построен по образцовому проекту Константина Тона в византийском стиле.

Закрытый в 1930-е годы, храм в 1990—1992 годах, после передачи его Казанской епархии, был реконструирован, вокруг него был создан своеобразный ансамбль, включающий ограду с воротами и павильоны.

Архитектура 
Храм Космы и Дамиана является памятником культовой архитектуры в стиле ранней эклектики с русскими мотивами. Сооружение представляет собой одноглавую бесстолпную церковь традиционной симметрично-осевой композиции с большим цилиндрическим световым барабаном на четверике центрального объёма, имеющего раскрепованные лопатками углы и боковые входы с невысокими крыльцами. Над входами по три арочных оконных проёма, простенки украшены стилизованными пилястрами, капительная часть которых служит импостами килевидных арочек наличников. Аттик украшен невысоким щипцом с заплечиками. Световой барабан украшен лопатками в широких простенках между арочными световыми проёмами. Узкая трапезная протяжённостью в пять оконных проёмов Над входом — трёхъярусная колокольня под восьмигранным шатром с одним рядом слуховых окошек в килевидных наличниках.

Духовенство 
Настоятелем Храма является протоиерей Олег Богданов. Клирики — протоиерей Александр Андриевский, иерей Павел Черкашин, иерей Дмитрий Веретнов..

Галерея

См. также 
 Архитектура Набережных Челнов
 Вознесенский собор (Набережные Челны)

Примечания

Ссылки 
 История, описание и фотографии Храма Космы и Дамиана на сайте «Православие Татарстана»

Набережные
Здания и сооружения, заложенные в 1845 году
Храмы, построенные в 1859 году в России
Набережные Челны
Набережные Челны